Hammer Smashed Face () — первый EP альбом американской брутал-дэт-метал-группы Cannibal Corpse, был выпущен в 1993 году на лейбле Metal Blade Records.

Песня «Hammer Smashed Face» исполняется в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», где в одном из эпизодов Эйс Вентура заходит в подвальный рок-клуб, где на сцене играют Cannibal Corpse.

Список композиций 
EP версия
 «Hammer Smashed Face» — 4:04
 «The Exorcist» (Possessed cover) — 4:37
 «Zero the Hero» (Black Sabbath cover) — 6:35
 «Meat Hook Sodomy» — 5:47
 «Shredded Humans» — 5:12

Сингл версия:
 «Hammer Smashed Face» — 4:04
 «The Exorcist» (Possessed cover) — 4:37
 «Zero the Hero» (Black Sabbath cover) — 6:35

Альтернативная обложка

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Hammer Smashed Face на discogs.com

Мини-альбомы 1993 года
Альбомы Cannibal Corpse
Мини-альбомы Metal Blade Records